Capitão América, personagem da Marvel Comics
 Capitão América (revista em quadrinhos)
 Capitão América: Morre uma Lenda, série em quadrinhos

Cinema e TV
 Captain America (filme de 1944), em forma de seriado
 Captain America (filme de 1979)
 Captain America (filme de 1990)
 Capitão América: Guerra Civil, filme
 Capitão América: O Primeiro Vingador, filme